Zengermoos kann stehen für:

 Zengermoos (Moosinning), Dorf der Gemeinde Moosinning im Landkreis Erding, Bayern
 Zengerwald, Moorwald und Teil des Erdinger Mooses beim Dorf Zengermoos der Gemeinde Moosinning im Landkreis Erding, Bayern

 Gut Zengermoos, Gut im Dorf Zengermoos
 Naturschutzgebiet Zengermoos, Naturschutzgebiet im namengebenden Moorwald